Das PTT Pattaya Open 2010 war die 19. Ausgabe des WTA-Tennisturniers in Pattaya. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2010 und fand zeitgleich mit dem Open GDF Suez 2010 in Paris vom 7. Februar bis zum 14. Februar 2010 statt.

Im Einzel gewann Wera Swonarjowa und im Doppel die Paarung Marina Erakovic/Tamarine Tanasugarn.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

Ptt Pattaya Open
Tennisturnier in Pattaya